Il torneo di pugilato dei pesi medi femminile ai XVII Giochi panamericani si è svolto a Toronto dal 20 al 24 luglio 2015 e vi hanno preso parte 8 pugili di 8 differenti nazioni. Il limite di peso della categoria è di 75 chilogrammi e la campionessa uscente, vincitrice a Guadalajara nel 2011, era la canadese Mary Spencer, che a Toronto non potrà difendere il titolo perché spodestata in seno alla squadra canadese dall'ex amica e rivale Ariane Fortin.

Risultati

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
Risultati 75kg donne Toronto2015.org

Pugilato ai XVII Giochi panamericani